Ждано́к — фамилия. Известные носители:
 Жданок, Сергей Александрович (род. 1953) — белорусский физик.
 Жданок, Татьяна Аркадьевна (род. 1950) — латвийский математик и политический деятель.